Telefonní bankovnictví je služba nabízená bankami, patřící do přímého bankovnictví (kam patří např. také internetové bankovnictví), která umožňuje různé druhy operací, a to aktivní i pasivní. Mezi aktivní operace patří zadávání příkazů k úhradě, dobití SIM karty nebo zakládání spořících a termínovaných účtů. Pasivními operacemi se rozumí příjem informací – informace o zůstatku na účtu, o posledních provedených operacích nebo také informace o aktuálních kurzech měn a úrokových sazeb. Telefonní bankovnictví se také nazývá telebanking nebo phonebanking. Tyto linky fungují i pro obsluhu ze zahraničí.

Nabídka jednotlivých bank

Česká spořitelna – Servis 24
Servis 24 Telebanking je dostupný 24 hodin denně po celý rok. Je určený pro osobní i podnikatelské účty. V případě volání z mobilního telefonu lze využít speciální číslo v rámci služeb operátora. Klient má možnost volby mezi automatem nebo bankéřem. Přihlašování probíhá pomocí klientského čísla a hesla. Nevýhodou je, že linka není bezplatná, službu nelze sjednat k devizovým účtům, ale poplatky za služby jsou poměrně nízké. Přes operátora lze zadat pouze tuzemské platby. 

Možné operace:
• informace o zůstatku na účtu, historie transakcí, obsluha majetkových účtů
• jednorázový příkaz k úhradě, založení a změna trvalého příkazu
• obsluha platebních karet
• nastavení hesel a služeb pro Internetbanking i Telebanking
• ověření zadaných operací
• kurzovní lístek, úrokové sazby
• informace o produktech a službách České spořitelny

ČSOB – Linka 24
Linka 24 je telefonní bankovnictví Československé obchodní banky. Lze využít poradců klientského centra (Call centra) a automatických hlasových služeb. Zabezpečení je zajištěno pomocí identifikačního čísla, PIN kódu a případně bezpečnostního hesla. Služba je dostupná 24 hodin denně. Výhodou je propojení s ostatními komunikačními kanály, nevýhodou je méně funkcí u automatického hlasového systému. 

Možné operace:
• zůstatek na účtu, historie účtu
• změna PINu nebo změna korespondenční adresy
• informace o kurzech měn, zaslání kurzovního lístku
• jednorázový i trvalý příkaz k úhradě, změna a zrušení
• platba inkasa
• obsluha platebních karet (změna PINu, ztráta nebo krádež platební karty)

Komerční banka – Expresní linka
Expresní linka je určena pro občany a drobné podnikatele a je k dispozici neomezeně, prostřednictvím automatu a telefonních bankéřů. Lze aktivovat doplňkovou službu Expresní linka Plus, která nabízí i přístup k internetovému bankovnictví. Autentizace probíhá pomocí PINu a hesla, případně pomocí karty optického klíče (obdoba PIN kalkulátoru), která má nastavené vyšší bezpečnostní limity. Nevýhodou je vyšší cena za vedení této linky a nemožnost zahraničního platebního styku. 

Možné operace:
• pohyby na účtu a oznámení formou SMS, e-mailu nebo faxu
• jednorázové i trvalé příkazy k úhradě
• vydání a služby spojené s kreditními a debetními kartami
• služby spojené s inkasem a platbami SIPO
• výpisy z běžného a spořícího účtu
• obchod s cennými papíry a podílovými fondy
• pojistné smlouvy a smlouvy na penzijní připojištění
• informace o kurzech a úrokových sazbách
• blokace Expresní linky a aktivace doplňkových služeb

Citibank – Citiphone
Citibank nabízí telefonní bankovnictví prostřednictvím linky zvané Citiphone. Nemusí se zřizovat, je součástí každého produktu. Služba je dostupná 24 hodin a k dispozici je jak hlasový informační systém, tak telefonní bankéři, a také informační linka. Přístup do bankovnictví je ověřen pomocí čísla debetní nebo kreditní karty a PIN kódem, který si každý zákazník volí sám (lze měnit podle potřeby). Výhodou je široké spektrum funkcí, nevýhodou je vyšší cena, jelikož linka není bezplatná. 

Možné operace:
• zůstatek na účtu, výpis z účtu, platební transakce
• aktivace, blokace kreditních či debetních karet
• změna PIN kódu, nastavení internetového bankovnictví
• výše úrokových sazeb nebo směnných kurzů
• informace o produktech a službách Citibank

GE Money Bank – Telefon Banka
GE Money Bank nabízí službu Telefon banka. Aktivace služby je zdarma a je k dispozici 24 hodin denně. Lze využít automat i telefonního bankéře. Ceny za transakce jsou výrazně nižší než na pobočce. V případě, že nechcete provádět aktivní operace s platebním stykem, je vám k dispozici Telefon Banka Mini prostřednictvím telefonního bankéře. Přihlašovací údaje jsou identifikační číslo a PIN kód, dále klient může využít TAN kódu, bezplatné SMS nebo e-mailu, který informuje o operacích prováděných na účtu. 

Možné operace:
• pohyby na účtu a stav platebních příkazů
• informace o transakcích realizovaných platebními kartami
• zadávání trvalých příkazů, inkaso
• platba faktur u Vodafone, dobití SIM karty
• nastavení SMS zpráv upozorňujících o zůstatcích a pohybech na účtu

mBank – mLinka
Automatická mLinka je k dispozici 24 hodin denně, ale operátory lze využít jen v pracovních dnech od 7:00 do 22:00. Transakce přes automat jsou bez poplatku, ale linka je placená. 

Operace přes automat:
• aktivace, změna a blokace přístupu na mLinku
• informace o účtu, aktuální zůstatek
• aktivace nebo blokace platební karty

Operace přes operátora:
• otevření účtu, platební transakce a historie transakcí
• změna individuálního účtu na společný
• změna osobních a firemních kontaktních údajů (pouze těch, které nevyžadují ověření)
• zrušení účtu, vypovězení smlouvy
• výpisy z účtu, změna PIN kódu
• žádost o kartu, zablokování karty nebo reklamace

Poštovní spořitelna – Max Phone
Zřízení a vedení služby Max Phone u Poštovní spořitelny je zdarma, ale linka je placená. Přístup k telefonnímu bankovnictví je neomezený, dostupný 24 hodin denně. Přihlašuje se identifikačním číslem, PIN kódem a heslem, přičemž jsou vyžadovány náhodné znaky. 

Možné operace:
• zůstatek na účtu, historie platebních příkazů, výpis z účtu
• jednorázový i trvalý příkaz k úhradě
• dobíjení kreditů na SIM karty, příkaz k inkasu
• změna PIN kódu, vydání nové platební karty při ztrátě/krádeži

Raiffeisenbank – Telefonní bankovnictví
Telefonní bankovnictví Raiffeisenbank je k dispozici nonstop (jeho operátoři), volaná linka je zdarma, a také dostupná i ze zahraničí. Pro ověření totožnosti se používají elektronické klíče (i pro zadávání transakcí). Přístup k telefonnímu bankovnictví klient získává při založení běžného účtu. Co se týče bankovnictví přes telefon u firemních účtů, transakce jsou levnější než na pobočce. Totožnost je ověřována přihlašovacím jménem a náhodnými znaky z hesla, pro potvrzování transakcí se používá bezpečnostní heslo. 

Možné operace:
• zůstatek na účtu, pohyby na účtu, obrat
• výpisy z účtu, historie transakcí platebními kartami
• informace o kurzech a úrokových sazbách
• jednorázové a trvalé příkazy k úhradě
• příkazy k inkasu
• žádost o termínovaný vklad
• nastavení debetních platebních karet
• žádost o úvěrové produkty
• spravování investic

UniCredit Bank – Telebanking
Služba Telebanking od UniCredit Bank je dostupná na bezplatné lince, ale je omezena časově, klient může volat pouze od 7:00 do 22:00. Přes automat lze provádět pasivní operace, aktivní operace s asistencí telefonního bankéře. 

Možné operace:
• zůstatek na účtu a historie všech příkazů
• přehled a historie cenných papírů
• jednorázový a trvalý příkaz k úhradě
• povolení k inkasu
• dobíjení SIM karet
• zahraniční platby
• termínované vklady

Externí odkazy 
 Servis 24 Telebanking. In: Česká spořitelna [online]. 2013 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20121128200848/http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/servis-24-telebanking/o-produktu-d00019131
 ČSOB Linka 24. In: ČSOB [online]. 2013 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/Stranky/CSOB-Linka-24.aspx
 Telefonní bankovnictví. In: Citibank [online]. 2013 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20160310031732/http://www.citibank.cz/czech/gcb/personal_banking/czech/static/telefonni_bankovnictvi.htm?icid=LINK-PHO-CCHP-LEFTMENU
 Telefon Banka. In: GE Money [online]. 2013 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: https://www.gemoney.cz/lide/prime-bankovnictvi/telefon-banka 
 Expresní linka. In: Komerční banka [online]. 2013 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20130521005939/http://kb.cz/cs/lide/obcane/expresni-linka.shtml
 MLinka. In: MBank [online]. 2013 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20130526143922/http://www.mbank.cz/sluzby/telefonni-centrum-mlinka/
 Era telefonní bankovnictví. In: Era [online]. 2013 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20130123004233/https://www.erasvet.cz/fyzicke-osoby/ostatni/stranky/telefonni-bankovnictvi/popis-produktu.aspx
 Telefonní bankovnictví. In: Raiffeisenbank [online]. 2013 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20130517084928/http://www.rb.cz/firemni-finance/firmy/prime-bankovnictvi/sluzby-pro-bezne-ucty-a-balicky/telefonni-bankovnictvi/
 Telebanking. In: UniCredit Bank [online]. 2013 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20130311134546/http://www.unicreditbank.cz/web/obcane/prime-bankovnictvi/telebanking

Bankovnictví
Telefonie